

Geografia 
 Pamuk comune ungherese di 253 abitanti (dati 2007)

Persone 
 Melissa Aslı Pamuk (n. 1991) modella e attrice olandese 
 Orhan Pamuk (n. 1952), scrittore turco, Premio Nobel per la Letteratura nel 2006
 Uğur Pamuk (n. 1989), calciatore azero